София може да се отнася за:
 Хора
 София (светица) – християнска светица

 Географски обекти
 София – столица на България
 Селища в Съединените щати
 София (Западна Вирджиния)
 София (Ню Мексико)
 Област София – столичната област в България
 Софийска област – област в България с център гр. София
 София (регион) – регион в Мадагаскар
 София (връх) – връх в Кавказ (3640 m)

 Други
 София (вино) – марка български вина
 София (телевизори) – марка български телевизионни приемници
 София (име) – женско име
 Университет „София“ – висше училище в Токио, Япония

Вижте също 
 Света София